Obradović, vereinfacht auch Obradovic, transkribiert auch Obradowitsch, ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Obradović (* 2000), serbische Judoka
 Dositej Obradović (um 1739–1811), serbischer Schriftsteller, Philosoph, Pädagoge und Volksaufklärer
 Goran Obradović (* 1976), serbischer Fußballspieler
 Ilija Obradović (1911–2010), serbischer Elektroingenieur 
 Iva Obradović (* 1984), serbische Rudersportlerin
 Ivan Obradović (* 1988), serbischer Fußballspieler
 Ljubomir Obradović (* 1954), serbischer Handballspieler und -trainer
 Milan Obradović (* 1977), serbischer Fußballspieler
 Oliver Obradovic (* 1986), österreichischer Boxer
 Saša Obradović (* 1969), serbischer Basketballspieler und -trainer
 Sergei Alexandrowitsch Obradowitsch (1892–1956), russisch-sowjetischer Schriftsteller
 Vladimir Obradović (* 1981), serbischer Tennisspieler
 Željko Obradović (* 1960), serbischer Basketballspieler und -trainer